La Lietuvos Krepšinio Lyga 2021-22, también llamada Betsafe-LKL por motivos de patrocinio, fue la temporada número 29 de la liga de baloncesto profesional de primer nivel de Lituania, la Lietuvos Krepšinio Lyga (LKL). Žalgiris era el campeón defensor.

Por primera vez desde el inicio de la liga, Žalgiris no pudo llegar a la final, luego de perder la serie de semifinales ante Lietkabelis por 3-1.

Rytas, después de un descanso de 12 años, ganó el campeonato Betsafe-LKL y logró su sexto título en general.

Equipos
El 27 de abril de 2021, durante la temporada 2020-21 de la LKL, la junta directiva de la LKL decidió ampliar el número de equipos participantes en el torneo. El número de equipos se ha amplió a 11 equipos. El campeón de la temporada 2020-21 de la NKL, BC Jonava, se unirá a los otros 10 equipos de la LKL.

Clasificación

Playoffs

Referencias

Enlaces externos 
Web oficial

Temporadas de la Lietuvos Krepšinio Lyga
Baloncesto en 2021
Baloncesto en 2022
Lituania en 2021
Lituania en 2022
Baloncesto en Lituania